«Не стреляйте в белых лебедей» — советский художественный телефильм 1980 года режиссёра Родиона Нахапетова по роману Бориса Васильева «Не стреляйте белых лебедей».

Сюжет 

Жил в селе Егор Полушкин (Станислав Любшин), односельчане и жена звали его Бедоносцем. Всё, за что он ни брался, любая работа или дело — кончались недоразумением. Егор был совершенно не похож на односельчан, практичных и рассудительных. Полушкин был наделён талантом истинного художника, со своим собственным взглядом на жизнь. После долгих поисков Полушкин, наконец, находит своё призвание — он устраивается работать лесником. Единственными друзьями Егора становятся белые лебеди, о которых он заботится с особой нежностью. Но однажды в лес приходят браконьеры, которые убивают ручных лебедей.

Производство 
Фильм снимался в деревне Гливино Борисовского района Белорусской ССР, а также в окрестных деревнях города Пущино Серпуховского района Московской области: Грызлово, Селино, Мещериново и на реке Ока.

В ролях

Съёмочная группа 
 Автор сценария: Кирилл РапопортБорис Васильев
 Режиссёр: Родион Нахапетов
 Оператор: Николай Немоляев
 Художник: Владимир Аронин
 Композитор: Исаак Шварц

Телефильмы по алфавиту
Телефильмы СССР по алфавиту
Телефильмы СССР 1980 года
Телефильмы студии «Мосфильм»
Телефильмы, снятые по заказу Гостелерадио СССР
Телефильмы-драмы СССР
Телефильмы на русском языке
Фильмы Родиона Нахапетова
Экранизации произведений Бориса Васильева